Семья́ны — село в Воротынском районе Нижегородской области, административный центр Семьянского сельсовета.

География 
Расположено на реке Семьянка, рядом с автомагистралью  «Волга».

История 
В 1804 году сёла Семьяны и Белавка принадлежали графу Головкину, помещикам Бахметеву и Жадовским. 
В 1859 году в селе Семьяна (при речках Семьянке и Жадонке) 1 стана Васильского уезда Нижегородской губернии проживали 1653 человека обоего пола (770 мужчин, 883 женщины) в 228 дворах, удельных крестьян.
 Религия
В конце XIX века жители были прихожанами находящейся в селе церкви Архистратига Божия Михаила Нижегородской епархии. Церковь была построена в 1801 году, деревянная, двухпрестольная, сгорела в 1897 году.
К 1912 году в селе был построен и освящён новый трёхпрестольный каменный храм: главный престол — во имя собора архистратига Божия Михаила и прочих бесплотных сил, приделы — во имя Святых бессеребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, святителя и чудотворца Николая (архитектор — Никитин А.К., председатель комитета по постройке храма — Демидов В.А.). Церковь была закрыта в 1936 году, вновь открыта для богослужений в 1943 году.

Население 

В 1910 году в бывшем удельном селе Семьяны Воротынской волости Васильского уезда было 456 дворов.
По результатам переписи населения 2002 года преобладающая национальность жителей села — русские (88 %).

Инфраструктура 
В селе действует АО «Семьянское», занимающееся производством и реализацией молочной, зерновой и мясной продукции, находятся православная церковь и родник, который православные считают святым.
 Памятники и памятные места 
   Церковь Михаила Архангела (1912).

Уроженцы 
Село — родина Героя Советского Союза Михаила Семёновича Малова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 История села фото и видео. Проект Старинные деревни и села Нижегородской области.
Семьяны на сайте muraljov.narod.ru
 «Память на пьедестале»
 Сайт ОАО «Семьянское» (со снимком села с воздуха)
 «Святой треугольник становится центром жизни села Семьяны»
 Фотографии церкви и источника в селе

Населённые пункты Воротынского района